Traktat pokojowy Ententy z Turcją w Sèvres 1920 – traktat pokojowy podpisany 10 sierpnia 1920 w Sèvres pomiędzy  państwami Ententy a Imperium Osmańskim (Turcją), kończący formalnie I wojnę światową między tymi państwach. Ostatecznie nie wszedł w życie, zastąpiony przez traktat w Lozannie, pomiędzy Ententą a Republiką Turecką, podpisany 24 lipca 1923 w Lozannie
 Traktat Ententy z Polską, Rumunią, SHS i Czechosłowacją w Sèvres 1920 – traktat podpisany 10 sierpnia 1920 w Sèvres dotyczący podziału terytoriów Cesarstwa Austrii, scedowanych przez Austrię na mocarstwa Ententy na mocy traktatu pokojowego z Austrią, podpisanego 10 września 1919 w Saint-Germain-en-Laye. Nie wszedł w życie.